Ашагы-Айрум () — село в Кельбаджарском районе Азербайджана. Расположено в горах Малого Кавказа на высоте 1574 м.

История 
В составе России село Айрым находилось в составе Джеванширского уезда Елизаветпольской губернии. По данным «Кавказского календаря» 1912 года в селе, указанном как Айрум, жило 84 человека, в основном азербайджанцев, указанных «татарами».

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, под контролем которой село находилось в 1993—2020 годах, до возвращения под контроль Азербайджана — входило в Шаумяновский район (НКР).

25 ноября 2020 года на основании трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года Кельбаджарский район, в том числе и село Ашагы-Айрым, возвращён под контроль Азербайджана. В января 2021 года Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села.

Ссылки 
 Asagi Ayrim, Azerbaijan Page

Примечания 

Населённые пункты Кельбаджарского района